Wallowa lehetséges jelentései:

Helyek

Amerikai Egyesült Államok 
 Wallowa-folyó – folyó Oregonban
 Wallowa-hegység – oregoni hegylánc
 Wallowa megye – oregoni megye
 Wallowa (település) – város Oregonban
 Wallowa-tó – tó Oregonban
 Wallowa-tavi Állami Park

 Wallowa–Whitman Nemzeti Erdő